Мухаммед Хусейн Шахрияр (; ; 1906, Тебриз — 18 сентября 1988, Тегеран) — азербайджанский иранский , писавший на азербайджанском и персидском языках. Один из крупнейших лириков Ирана.

Биография 

Шахрияр родился в 1906 году в Тебризе. Его отец был адвокатом. Первое систематическое образование получил в средней школе «Мотахари» в Тебризе, а позже в школе «Дарул Фонун» в Тегеране. Изучил также медицину в колледже, после чего отправился в Хорасан, где нашёл работу в общественности нотариуса «Нишапур», а позже в банке «Кешаварзи». Первоначально он издавал свои стихи под псевдонимом Бехджат, но позже он изменил его на Шахрияр.

Умер поэт в 1988 году. Похоронен в родном Тебризе в Мавзолее поэтов. Он стал последним поэтом, похороненным в этом мавзолее.

Творчество 
, . Возможно он попытался написать автобиографию в форме стихов, поскольку читатель может узнать о биографии Шахрияра, читая его диван. Многие из его горьких и сладких воспоминаний отражены в его книгах, «Хазйан Дэл», «Приветствие Гейдар-бабе», «Мумиаи» и «Вечерняя Басня». Его другая книга, «Тахте Джамшид» является коллекцией эпических стихов, которая показывает воображение поэта. Шахрияр составил разносторонне развитые формы поэзии включая лирику, четверостишия, двустишия, оды и стихи элегии.

Одна из главных причин его успеха в литературе — простота его слов. Именно поэтому общественность находит его слова знакомыми, понятными и эффективными. Новинка в контексте и комментарии — то, что делает его поэзию отличительной. В своих стихах он выразил свои собственные идеи в этой манере.

Шахрияр также очень хорошо играл на ситаре и имел интерес к музыке. Он был также хорошим каллиграфом.

Приветствие Гейдар бабе! 

Одной из его самых известных работ является поэма «Приветствие Гейдар-бабе», написанная на азербайджанском, и позже переведённая на персидский язык. Её считают его лучшей книгой. Гейдар баба — название горы, где поэт провёл своё детство. В поэме показана идея единства разделённых культур азербайджанского народа.

Примечания

Ссылки 
 АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 
 Шахрияр

видеоматериалы 

 Речь Шахрияра на азербайджанском языке
 Шахрияр читает поэму Гейдар-Баба 

Выпускники Тебризского университета
Азербайджанские поэты
Ситаристы